Antiguo 
(del latín antīquus, lo "que existe desde hace mucho tiempo" o "existió o sucedió en tiempo remoto" -en superlativo, antiquísimo-),      
puede hacer referencia a:

Pasado de moda.

Veterano, "que cuenta mucho tiempo en un empleo, profesión o ejercicio"; particularmente "en los colegios y otras comunidades".
Arte antiguo, "cada uno de los modelos, principalmente escultóricos, que nos legó el arte griego y romano".

Objeto, "objeto que esta demasiado viejo y lo tenemos de muchos años".

Otros usos
Edad Antigua.
Debate de los antiguos y los modernos.
Objeto antiguo o antigüedad.
Lenguas antiguas, en contraposición con las lenguas modernas.

Antiguos o primordiales, criaturas ficticias de Lovecraft.
Los Antiguos, localidad argentina. 
Antigua (desambiguación).
El Antiguo, barrio de San Sebastián.

Notas

Enlaces externos